Cinema:
 Caught in a Cabaret, pel·lícula de 1914 dirigida per Mabel Normand i Charles Chaplin
 Caught (pel·lícula de 1949), dirigida per Max Ophüls i doblada al català amb el títol Atrapada
 Caught (pel·lícula de 1996), dirigida per Robert M. Young i protagonitzada per Edward James Olmos i María Conchita Alonso